Corophiidae — родина бокоплавів (Amphipoda), що містить такі роди:

 Americorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Anonychocheirus Moore & Myers, 1983
 Apocorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Bathyphotis Stephensen, 1944
 Cheirimedeia J. L. Barnard, 1962
 Cheiriphotis Walker, 1904
 Chelicorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Comacho
 Corophium Latreille, 1806
 Crassicorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Eocorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Goesia Boeck, 1871
 Hansenella Chevreux, 1909
 Haplocheira Haswell, 1879
 Hirayamaia Bousfield & Hoover, 1997
 Kuphocheira K. H. Barnard, 1931
 Laticorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Leptocheirus Zaddach, 1884
 Lobatocorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Medicorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Microcorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Monocorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Neohela S. I. Smith, 1881
 Paracorophium Stebbing, 1899
 Pareurystheus Tzvetkova, 1977
 Plumiliophotis Myers, 2009
 Protomedeia Krøyer, 1842
 Pseudunciola Bousfield, 1973
 Sinocorophium Bousfield & Hoover, 1997
 Stenocorophium G. Karaman, 1979

Література

Посилання 
 crustacea.net: Description of family Corophiidae

Бокоплави
Родини ракоподібних